ASB Classic 2023 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2023 z cyklu Auckland Open rozgrywany w dniach 2-8 stycznia 2023 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 259 303 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023 w tenisie ziemnym
2023
2023 w Nowej Zelandii